Wilhelm Wiehe kan syfta på bland andra:

 Wilhelm Wiehe (1826-1884), dansk skådespelare
 Wilhelm Wiehe (1858-1916), dansk skådespelare